Jerky steht für:

 Jerky (Fleischerzeugnis), getrocknete Fleischstreifen
 Beef Jerky, getrocknete Streifen von Rindfleisch
 Charqui (englisch auch jerky), südamerikanische Variante

Orte in der Ukraine:
 Jerky (Katerynopil), Siedlung in der Oblast Tscherkassy, Rajon Katerynopil 
 Jerky (Myrhorod), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Myrhorod